Кубок Чорногорії з футболу 2010–2011 — 5-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вдруге поспіль здобув Рудар.

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 вересня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 вересня 2010

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20 жовтня/3 листопада 2010

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 листопада/8 грудня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24 листопада/9 грудня 2010

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/8 грудня 2010

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/27 квітня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>20/27 квітня 2011

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2010-11
Чорногорія
Чорногорія